Drzewo genealogiczne Andegawenów, bocznej gałęzi dynastii Kapetyngów, panującej na Sycylii (1266 – 1282), w Neapolu (1266 – 1435), na Węgrzech (1308 – 1386) i w Polsce (1370 – 1399).

Andegawenowie